

Persone
Erik Read – sciatore alpino canadese, figlio di Ken
George Read – politico e avvocato statunitense
Herbert Read – poeta e critico letterario britannico
James Read – attore statunitense
Ken Read – ex sciatore alpino canadese
Kieran Read – rugbista a 15 neozelandese
Mark Read – pianista e batterista britannico
Mark Brandon Read – criminale e scrittore australiano
Mary Read – pirata britannica
Michael T. Read – astronomo statunitense
Norman Read – atleta neozelandese
Phil Read – motociclista britannico

Altro
Read – villaggio e parrocchia civile del Lancashire, Regno Unito
238P/Read – cometa periodica